In dieser Liste der Gemeinden in Apulien sind alle 258 Gemeinden in den Provinzen Bari (BA), Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LE) und Tarent (TA) der Verwaltungsregion Apulien der Republik Italien aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Apulien
!